

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Irządze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno 
 Irządze – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze

Inne 
 Irządze – gmina wiejska w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim
 Irządze – zlikwidowany przystanek kolejowy i ładownia.
 Irządze – dawna gromada w powiecie włoszczowskim w województwie kieleckim